Āb-e Rīgūn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āb-e Rīgūn (vattendrag i Iran), Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Āb Rīgūn, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar